Growing Up – film taiwanese del 1983 diretto da Chen Kunhou
 Growing Up – primo album della band giapponese Hi-Standard (in cui è presente un'omonima canzone) del 1996
 Growing Up – singolo di Peter Gabriel del 2003
 Growing Up – primo album della cantante sud-coreana IU del 2009
 Growing Up – singolo di Macklemore featuring Ed Sheeran del 2015